Ichthyomyzon — рід тварин родини Міногових (Petromyzontidae).

Рід включає 6 видів:

 Ichthyomyzon bdellium (Jordan 1885)
 Ichthyomyzon castaneus Girard 1858
 Ichthyomyzon fossor Reighard & Cummins 1916
 Ichthyomyzon gagei Hubbs & Trautman 1937
 Ichthyomyzon greeleyi Hubbs & Trautman 1937
 Ichthyomyzon unicuspis Hubbs & Trautman 1937

Джерела 

Міногові
Роди риб